Haute Sécurité est le titre de plusieurs œuvres :

 Haute Sécurité (Nowhere to Hide), un téléfilm américain réalisé par Jack Starrett en 1977.
 Haute Sécurité, un téléfilm français réalisé par Jean-Pierre Bastid en 1988.
 Haute Sécurité (Lock Up), un film américain réalisé par John Flynn en 1989.
 Haute Sécurité, une série de bande dessinée créée par Gihef et Joël Callède en 2007.

Voir aussi 
 Sécurité
 Supermax